Prestwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Prestwood (East Staffordshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Prestwood (South Staffordshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire